Boca de Ouro – film del 1957 regia di Euripides Ramos
Boca de Ouro – film del 1963 regia di Nelson Pereira dos Santos
Boca de Ouro – film del 1990 diretto da Walter Avancini